Dyrøya kan henvise flere norske øer:
 Dyrøya (Troms) – en ø i Dyrøy kommune i Troms og Finnmark
 Dyrøya (Øksnes) – en ø i Øksnes kommune i Nordland
 Norddyrøya – en ø i Frøya kommune i Sør-Trøndelag
 Sørdyrøya – en ø i Frøya kommune i Sør-Trøndelag